Liberty Avenue – ulica w Nowym Jorku
 Liberty Avenue – ulica w Pittsburgh
 Liberty Avenue – stacja metra w Nowym Jorku